Tetraposporium är ett släkte av svampar. Tetraposporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tetraposporium